Урбани (; ) — фамилия. Известные носители:

 Урбани, Доминик (1903—1986) — деятель люксембургского коммунистического движения.
 Урбани, Джованни (1900—1969) — итальянский кардинал.
 Урбани, Джулиано (род. 1937) — итальянский политолог и политик.
 Урбани, Карло (1956—2003) — итальянский врач.
  (род. 1957) — итальянский космонавт.
 Урбани, Норберто (род. 1975) — аргентинский футболист.
 Урбани, Рене (1927—1990) — люксембургский журналист и политический деятель.

См. также 
 Урбан
 Урбана (значения)
 Эрбан
 Эрбана